Александр Николаевич Бережной (8 декабря 1957, Суходольск, Луганская область, Украинская ССР, СССР) — советский футболист, полузащитник. Мастер спорта СССР (1976; лишён звания в 1981 году).

Биография 
Родом из рабочей семьи — отец и мать работали в угольной промышленности. Выходец из дворового футбола, играл в городских турнирах вместе со старшим братом Валентином. Вскоре стал заниматься футболом в ДЮСШ г. Краснодон. Первый тренер — Александр Давидович Панферов. Закончил футбольное образование в луганском спортинтернате у Вячеслава Владимировича Першина.

В 1976 зачислен в «Динамо» (Киев), где успешно играл 4 сезона.

В 1979 году, выступая в составе сборной Украинской ССР на Спартакиаде народов СССР, в матче группового турнира против сборной Таджикской ССР, получил травму колена. Однако вскоре сумел восстановиться и конец сезона провёл в основе.

Сезон 1980 года пропустил — был отчислен из «Динамо» в связи с дисциплинарными нарушениями. В 1981 принят обратно, но так и не сыграв ни матча за основу, перешёл в «Таврию». Играл за симферопольцев в течение июня-июля 1981 года, после чего был дисквалифицирован и лишен звания мастер спорта СССР, после того как попал в ДТП, в котором погибли его партнёры по команде Сергей Туник и Виктор Королёв.

В еврокубках провел 17 игр. Игрок сборной СССР (1976—1979), 14 матчей.

В настоящее время живёт в Киеве вместе с супругой Людмилой Владимировной, работает детским тренером в ДЮСШ «Звезда» с группой 1995 г.р.

Достижения 
 Чемпион СССР: 1977. Серебряный призёр: 1976 (о), 1978. Бронзовый призёр: 1979
 Обладатель Кубка СССР: 1978
 Финалист Кубка сезона СССР 1977 года.
 В «33-х лучших»: № 1 (1978), № 3 (1977).
 Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1979 года.
 Победитель юношеского турнира УЕФА 1976

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Сборная России по футболу»
 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки сборной СССР по футболу